Белград (от старобългарското Бѣлградъ) може да се отнася за някой от следните топоними.

Топоними 
 Белград – днешната столица на Сърбия и български средновековен град на запад
 Белград – българското име на днешния Берат в Албания и български средновековен град на юг (обект от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО)
 Белград – българското име на днешния Белгород Днестровски и български средновековен град на изток в историческата област Бесарабия
 Белград – българското име на днешния Алба Юлия и български средновековен град на север в историческата област Седмоградско
 Белград – град Белгород в Русия
 Белград – град в Белгия
 Белград – село в Турция

Етимология 
Според Тодор Балкански в исторически контекст българските бели (от вели → велики) градове - крепости фиксират границите на преимуществено българската етническа територия на Балканите по четирите основни посоки на света - на югоизток остава Бело море и Константинопол (Цариград).

Източници

Вижте също 
 Белоградчишка крепост
 Белгрейд